Rufino Vigil González es un empresario mexicano. Es presidente de Industrias CH que se encarga de la producción de acero y la compañía de procesamiento con una capacidad anual de más de 5 millones de toneladas. Vigil González tiene una participación del 64%. Industrias CH es una sociedad de cartera. Sus subsidiarias producen acero comercial, incluyendo tubos de acero con costura. En 1991, la familia Vigil fundó Industrias CH y comenzó a hacer una serie de adquisiciones. En 1999, el grupo controlador se fusionó con Grupo Ruvi, otro fabricante de acero. En 2001 compró el 82,5% de Grupo Simec, una fundición de acero con fábricas en Guadalajara y Mexicali. Es considerado el noveno hombre más rico de México y el 613 del mundo.

Referencias 

Empresarios de México